Элизабет («Ли») Ва́йнерт (, урожд. Пичман (Pitschmann); ,  — , ) — немецкая эстрадная артистка, декламатор и деятель культуры в ГДР. Супруга поэта Эриха Вайнерта.

Биография 
Ли Вайнерт родилась в мелкобуржуазной семье, в 1906—1914 годах училась в средней школе в Берлине. Работала декламатором и артисткой в кабаре. На собраниях декламировала стихи Эриха Вайнерта, в частности, в течение семи месяцев срока действия запрета на выступления, действовавшего в отношении Эриха Вайнерта в 1931 году в Пруссии. В 1931 году Ли Вайнерт вступила в Коммунистическую партию Германии и организацию Красной помощи Германии.

После прихода к власти национал-социалистов Ли Вайнерт в 1933—1935 годах проживала в эмиграции в Швейцарии и Франции. С августа 1935 года по январь 1946 года находилась в эмиграции в СССР. Ли Вайнерт занималась общественной работой в немецкой школе в Москве и выступала в культурно-политических программах «Московского радио». В 1943—1945 годах Вайнерт работала диктором на радиостанции Национального комитета «Свободная Германия», возглавляемого её мужем.

В 1946 году Ли Вайнерт вернулась на родину в Советскую зону оккупации Германии и вступила в СЕПГ. В 1947 году Вайнерт вступила в Демократический женский союз Германии и стала членом Народной солидарности. В июле 1948 года Вайнерт вступила в Общество германо-советской дружбы. С 1953 года Ли Вайнерт являлась членом Союза писателей ГДР и в 1953—1966 годах входила в руководство его парторганизации и в состав ревизионной комиссии.

С 1957 года Ли Вайнерт состояла членом Культурного союза, с 1959 года — членом Комитета антифашистских борцов сопротивления. Ли Вайнерт управляла наследием своего мужа и после его смерти в 1953 году выступала с его произведениями в школах, на предприятиях, в организациях ССНМ, перед пионерами, в подразделениях Национальной народной армии и Народной полиции.

Литература 
 Anti-fascists in leading positions in the GDR. Verlag Zeit im Bild, Dresden 1969, S. 102.
 Gabriele Baumgartner, Dieter Hebig (Hrsg.): Biographisches Handbuch der SBZ/DDR. 1945—1990. Band 2: Maassen — Zylla. K. G. Saur, München 1997, ISBN 3-598-11177-0, S. 988f.
 Gottfried Hamacher et al. (Hrsg.): Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung «Freies Deutschland». Kurzbiografien (Reihe: Manuskripte/Rosa-Luxemburg-Stiftung, Band 53)

Мастера художественного слова
Иммигрировавшие в Швейцарию из Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Национальный комитет «Свободная Германия»